There Goes the Bride est le titre de plusieurs films :
 There Goes the Bride,  un film américain réalisé par Roy Clements, sorti en 1918 ;
 There Goes the Bride, un film américain réalisé par James W. Horne, sorti en 1925 ;
 There Goes the Bride, un film britannique réalisé par Albert de Courville, sorti en 1932 ;
 There Goes the Bride, un film britannique réalisé par , sorti en 1980 ;